Serres – comune francese del dipartimento delle Alte Alpi, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Serres – comune francese del dipartimento dell'Aude, nella regione della Linguadoca-Rossiglione
 Serres – comune francese del dipartimento di Meurthe-et-Moselle, nella regione della Lorena
 Serres – comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale 
 Serres – Unità periferica della Grecia nella Macedonia Centrale